DLG est un sigle qui peut désigner :
 Direction des Liaisons générales, service secret algérien ;
 Dark Latin Groove, une formation musicale ;
 Dicos libres et gratuits, une bibliothèque électronique ;
 Didier Lockwood Group, du nom du violoniste français ;
 DLG, une coopérative agricole allemande.

DLG est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Dillingham, en Alaska, aux États-Unis), selon le code IATA des aéroports.